Jonathan Williams je lahko:
 Jonathan Williams (antikvar)
 Jonathan Williams (dirkač)
 Jonathan Williams (inženir)
 Jonathan Williams (pesnik)